Fulereny – jedna z odmian alotropowych węgla
 Fulleren – miejscowość i gmina we Francji, w departamencie Haut-Rhin